Nathan Levinson ist der Name folgender Personen:

* Nathan Levinson (Tontechniker) (1888–1952), US-amerikanischer Tontechniker
 Nathan Peter Levinson (1921–2016), deutscher Rabbiner